Nettelbladt ist der Name eines Adelsgeschlechts:
 Nettelbladt (Adelsgeschlecht)

und der Familienname folgender Personen:

 Albert von Nettelbladt (1812–1879), deutscher Forstbeamter, Chef des Hofjagd-Departments in Mecklenburg-Schwerin

 Daniel Nettelbladt (1719–1791), deutscher Jurist
 Ferdinand von Nettelbladt (1830–1883), deutscher Offizier, Erzieher des Erbgroßherzogs Friedrich Franz III. von Mecklenburg-Schwerin
 Friedrich von Nettelbladt (1859–1894), deutscher Verwaltungsjurist und Afrika-Reisender
 Heinrich Nettelbladt (1715–1761), deutscher Jurist und Rostocker Bürgermeister
 Karl von Nettelbladt (1825–1908), österreichischer und mecklenburgischer Offizier, Leiter des Landarbeitshauses in Güstrow
 Karl Friedrich Wilhelm von Nettelbladt (1747–1818), deutscher Jurist
 Rudolf von Nettelbladt (1814–1898), deutscher Verwaltungsjurist und Kammerpräsident in Mecklenburg-Schwerin